Weidt ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Weidt (1824–1901), deutscher Komponist, Dirigent und Chorleiter
 Helmut Weidt (1899–?), deutscher Politiker (SPD)
 Jean Weidt (1904–1988), deutscher Tänzer und Choreograph
 Lucie Weidt (1876–1940), österreichische Sopranistin
 Merle Weidt (* 1999), deutsche Volleyballspielerin
 Michael Weidt (* 1946), deutscher Fotograf
 Otto Weidt (1883–1947), Gerechter unter den Völkern
 Ursula Wendorff-Weidt (1919–2000), deutsche Malerin, Grafikerin und Illustratorin

Siehe auch:
 Ein blinder Held – Die Liebe des Otto Weidt
 Waid
 Weid
 Weit